Castro Alves steht für:

 Castro Alves (Bahia), Munizip im Bundesstaat Bahia, Brasilien
 Antônio de Castro Alves (1847–1871), brasilianischer Lyriker, Dramatiker und Abolitionist